Раван може да се односи на:

 Раван, равна површина у геометрији
 Алувијална раван, широка равница поред ријеке
 Бета раван, протеинска структура
 Комплексна раван, геометријски приказ комплексних бројева

или

 Козја Раван, насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Церова Раван, насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Петрова Раван, насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Раван (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Раван (Сибињ), насеље у општини Сибињ, Република Хрватска

Види још 
 Равно
 Равница